Die Fußball-Amateurliga Hamburg 1954/55 war die zehnte Spielzeit der höchsten Amateurklasse in Hamburg. Die Amateurliga Hamburg war eine Ligenebene unterhalb der Oberliga Nord angesiedelt. Sie wurde in einer Staffel ausgetragen.

Im Vergleich zur Vorsaison kam Oberliga-Absteiger SC Victoria Hamburg neu in die Amateurliga, ebenso die drei Aufsteiger Borussia Harburg (Rückkehr nach fünf Spielzeiten), Post SV Hamburg (Rückkehr nach einer Spielzeit) und Eidelstedter SV (erstmals in der Amateurliga).

Sieger wurde der SC Victoria Hamburg. Zusammen mit dem Zweitplatzierten SC Concordia Hamburg nahm er an der Aufstiegsrunde zur Oberliga Nord teil. Dort belegte Victoria den dritten Platz hinter VfR Neumünster und Concordia den zweiten Platz hinter Eintracht Nordhorn, wodurch beide den Aufstieg verpassten.

Am Saisonende mussten die Mannschaften auf den letzten vier Plätzen absteigen. Der Eimsbütteler SV hatte zuvor fünf Jahre, Viktoria Wilhelmsburg zuvor vier Jahre und der Post SV Hamburg sowie der Eidelstedter SV zuvor ein Jahr der Amateurliga angehört.

Abschlusstabelle 

|}

Weblinks 
 Tabellen der Amateurliga Hamburg 1954/55 auf f-archiv.de
 Amateurliga Hamburg 1954/55 auf den Seiten der Agentur für Information und Statistik

1954
Fußballsaison 1954/55